Clausophyidae är en familj av nässeldjur. Clausophyidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clausophyidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Clausophyidae